Умберто I, с пълно име Умберто Раниери Карло Емануеле Джовани Мария Фердинандо Еудженио ди Савоя (), е крал на Италия от Савойска династия.

Биография 
Роден е на 14 март 1844 г. в Торино. Негов баща е Виктор Емануил II, а майка – Мария Аделхайд Хабсбург-Лотарингска.

Получава най-високото образование в Италия. Младия принц е капитан в армията Пиемонт-Сардиния, която участва във войни за Обединението на Италия. По съвет на баща си въвлича Италия в коалиция срещу Русия по време на Кримската война. 

На 29 юни 1900 г. е убит от италиано-американския анархист Гатео Бреши на път за Монца.

Двойник 
Умберто I има свой двойник ресторантьор, с който са родени на една и съща дата, убити са на един и същи ден по един и същи начин.

Източници 

Херцози на Савоя
Крале на Сардиния
Монарси на Италия
Крале на Италия
Савойска династия
Италианска аристокрация
Родени в Торино
Пиемонтци
Торинци